Tipsport extraliga 2012/13 byla 20. sezónou slovenské hokejové extraligy. Titul z minulé sezony obhajuje tým HC Slovan Bratislava, který ale tuto sezónu začal hrát KHL. Vítězem se stal tým HKm Zvolen.

Systém soutěže 

Systém je stejný jako v minulé sezóně 2011/2012. Tým Slovan Bratislava od této sezóny začal hrát KHL a nahradil ho finalista 1. ligy z minulé sezóny ŠHK 37 Piešťany.

Kluby podle krajů 

 Bratislavský: HK Orange 20
 Košický: HC Košice
 Bánskobystrický: HC 05 Banská Bystrica, HKm Zvolen
 Trnavský: HK 36 Skalica, ŠHK 37 Piešťany
 Trenčianský: HK Dukla Trenčín
 Nitranský: HK Nitra
 Žilinský: MsHK DOXXbet Žilina, MHC Mountfield Martin
 Prešovský: HK ŠKP Poprad

Tabulka základní části

Hráčské statistiky základní části

Kanadské bodování 
Toto je konečné pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

|- align="center"
|1.||Žigmund Pálffy||HK 36 Skalica||39||26||47||73||103||40
|- ALIGN="center"
|2.||Lukáš Jurík||HKm Zvolen||54||30||37||67||56||37
|- ALIGN="center"
|3.||Richard Jenčík||HC Košice||56||23||43||66||14||46
|- ALIGN="center"
|4.||Marcel Haščák||HC Košice||51||31||33||64||48||30
|- ALIGN="center"
|5.||René Školiak||HK 36 Skalica||54||15||48||63||92||27
|- ALIGN="center"
|6.||Kamil Brabenec||HKm Zvolen||55||23||35||58||68||38
|- ALIGN="center"
|7.||Michal Chovan||HKm Zvolen||41||14||43||57||62||32
|- ALIGN="center"
|8.||Peter Klouda||HK Poprad||53||10||45||55||48||14
|- ALIGN="center"
|9.||Lukáš Hvila||HC 05 Banská BystricaHK Poprad||56||31||23||54||54||30
|- ALIGN="center"
|10.||Roman Tománek||HK Nitra||55||34||18||52||24||36
|}

Hodnocení brankářů 
Toto je konečné pořadí nejlepších deset brankářů.

Play off

Čtvrtfinále 
 HKm Zvolen - HC 05 Banská Bystrica 4:1 (1:2, 2:1, 4:0, 3:2, 3:2 SN)
 ŠHK 37 Piešťany - HK 36 Skalica 4:3 (5:1, 1:4, 3:2 SN, 0:4, 4:5, 3:0, 4:1)
 HC Košice - HK Poprad 4:3 (2:1, 2:1, 2:4, 3:6, 3:2, 0:3, 3:1)
 HK Nitra - HC Dukla Trenčín 4:0 (2:1, 2:0, 4:0, 4:1)

Semifinále 
 HKm Zvolen - ŠHK 37 Piešťany 4:3 (2:1, 3:4 SN, 3:2 SN, 1:6, 2:1 SN, 0:4, 5:0)
 HC Košice - HK Nitra 4:1 (3:5, 2:1 SN, 7:4, 3:2 SN, 6:3)

Finále 
 HKm Zvolen - HC Košice 4:1 (2:1 SN, 2:1, 3:2, 2:6, 2:1)

Baráž o extraligu 
 MHC Mountfield Martin - HC 46 Bardejov 4:3 (1:2, 4:3, 4:2, 2:4, 4:2, 1:3, 4:3 SN)

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální webové stránky ligy
  Oficiální stránky slovenského hokeje
   Slovenský svaz ledního hokeje

Slovnaft extraliga
Lední hokej v roce 2012
Lední hokej v roce 2013